Barbara Bakulin (1950-) une athlète polonaise.
 Sergey Bakulin (1986-) un athlète russe, spécialiste de la marche.